Schubert se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Bernice Giduz Schubert
 Konstanze Schubert
 Rudolph Schubert
 Rainer Schubert